«Енисей» — минный транспорт российского флота, заложенный на Балтийском заводе в 1898 и вступивший в строй в 1901. "Енисей" провел 3 минных постановки (400 мин), погиб на своем же заграждении у порта Дальний  г. (погибло 89 человек, среди них командир капитан 2 ранга В. А. Степанов (соблюдая распространённую в те времена традицию, по идейным соображениям отказался покинуть тонущий корабль), ранено 35). На его минах погибло судно береговой обороны.

Ссылки 
 [www.wunderwaffe.narod.ru/Reference/Fleet/RJ1/03.htm Корабли Первой Тихоокеанской эскадры]
 Минные транспорты "Амур" и "Енисей"

Военные корабли и суда Балтийского завода
Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Корабли Сибирской флотилии
Минные заградители